Vincenzo Macchi di Cellere (1846-1934) – militare e nobile italiano
 Vincenzo Macchi di Cellere (1866-1919) – diplomatico e ambasciatore italiano